Assedio di Esztergom (1241) – episodio dell'invasione mongola dell'Europa svoltosi nel gennaio 1241

 Assedio di Esztergom (1543) – episodio delle guerre ottomano-asburgiche svoltosi nel luglio – agosto 1543

 Assedio di Esztergom (1596) – episodio delle guerre ottomano-asburgiche svoltosi nel 1596